Cijambu (Cihampelas), een plaats in Indonesië
Cijambu (Tanjungsari), een plaats in Indonesië